Владимир Мясищев: Мясищев, Владимир Иванович (1907—1991) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Мясищев, Владимир Михайлович (1902—1978) — советский авиаконструктор
 Мясищев, Владимир Николаевич (1893—1973) — советский психиатр, медицинский психолог